Rödtjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Värmland 
Rödtjärnet, sjö i Arvika kommun,  (3,7 ha)

Dalarna 
Rödtjärnen (Vika socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Rödtjärnen (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (7,44 ha)

Gästrikland 
Rödtjärnen (Järbo socken, Gästrikland), sjö i Sandvikens kommun,  (5 ha)

Hälsingland 
Rödtjärnen (Hanebo socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (9,03 ha)
Rödtjärnen (Järvsö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Rödtjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Rödtjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (21,6 ha)

Härjedalen 
Rödtjärnen (Svegs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Rödtjärnen (Tännäs socken, Härjedalen, 693321-133402), sjö i Härjedalens kommun,  (19,8 ha)
Rödtjärnen (Tännäs socken, Härjedalen, 693452-134452), sjö i Härjedalens kommun,  (13 ha)

Medelpad 
Rödtjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,

Ångermanland 
Rödtjärnen (Högsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun, 
Rödtjärnen (Vibyggerå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Rödtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 703903-160216), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (8,04 ha)
Rödtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 705778-161459), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (15,9 ha)
Rödtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 706081-159903), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Rödtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 706253-160738), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (2,7 ha)
Rödtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 706792-161568), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (3,32 ha)
Rödtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 707440-161700), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Hemlings-Rödtjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (10,7 ha)
Lill-Rödtjärnen (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Rödtjärnarna, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Rödtjärnen (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6,36 ha)
Stor-Rödtjärnen (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (13,8 ha)
Lill-Rödtjärnen (Sidensjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Stor-Rödtjärnen (Sidensjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (8,83 ha)
Rödtjärnen (Själevads socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Rödtjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland, 702563-159909), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6,47 ha)
Rödtjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland, 703664-160389), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Lill-Rödtjärnen (Trehörningsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,

Västerbotten 
Rödtjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,

Lappland 
Rödtjärnen, Lappland, sjö i Åsele kommun,

Se även 
Rötjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn